Harry Schell
 Maria Schell – austriacka aktorka
 Maximilian Schell – austriacko-szwajcarski aktor i reżyser